

Persone
 Kenny Bolin – manager di wrestling
 Liu Bolin – artista cinese
 Manuel Altolaguirre Bolín – poeta spagnolo
 Sander Gard Bolin Berge – calciatore norvegese
 Tommy Bolin – chitarrista statunitense
 Wesley Bolin – politico statunitense

Altro
 Bolin – personaggio immaginario della serie animata statunitense La leggenda di Korra